Серге́й Ковальчу́к: Ковальчук, Сергей Владимирович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Ковальчук, Сергей Михайлович (род. 1968) — белорусский военачальник, министр спорта и туризма Республики Беларусь с 2018 года.
 Ковальчук, Сергей Петрович (род. 1973) — белорусский футболист, тренер.
 Ковальчук, Сергей Сергеевич (род. 1982) — молдавский и российский футболист.